We the People è il preambolo della Costituzione degli Stati Uniti d'America e può riferirsi a:
We the People Foundation  – organizzazione no-profit per l'educazione e la ricerca
We the People  – gruppo musicale garage rock statunitense
We the People  – album di Ellen McIlwaine del 1972
We the People  – album dei Flipsyde del 2005
We the People  – album di Guitar Shorty del 2006
We the People  – talk show indù
WeThePeople  – designer di BMX tedesco
We the People  – album del gruppo Adrenaline Mob del 2017
We the People  – sito web della Casa Bianca